Pukkiholma kan syfta på följande platser:

Finland 

 Pukkiholma (ö, lat 60,47, long 21,52), Egentliga Finland, 
 Pukkiholma (ö, lat 60,51, long 21,40), Egentliga Finland, 

Robotskapade Finlandförgreningar